Joseph Ames kan syfta på:

* William Ames (1576–1633), engelsk teolog
 William Ames (död 1662), engelsk kväkarpredikant
 William Ames (1842–1914), amerikansk general